Santa Rosalia bezeichnet: 

 Rosalia (Heilige)
 Santa Rosalía, eine Stadt in Mexiko
 Santa Rosalía (Kolumbien), eine Stadt in Kolumbien
 Santa Rosalia (Palestrina), eine Kirche in Palestrina (Latium)